Нижче наведено список населених пунктів повіту Арад, Румунія.

Арад